"Huerta" pode ser:
 Huerta (Salamanca), município espanhol de Castela e Leão
 Huerta de Rey, município espanhol de Castela e Leão
 Huerta Grande, município argentino de Córdova
 La Huerta, município mexicano de Jalisco
 Huerta de Arriba, município espanhol de Castela e Leão
 Huerta de Valdecarábanos, município espanhol de Castela-Mancha
 Santa María de Huerta, município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 Huertas

Desambiguações de topônimos